Лисицыно — название населённых пунктов в России:

 Лисицыно — деревня в Киржачском районе Владимирской области, входит в состав Горкинского сельского поселения.
 Лисицыно — посёлок в Киржачском районе Владимирской области, входит в состав Филипповского сельского поселения.
 Лисицыно — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Лисицыно — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Лисицыно — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Лисицыно — заброшенная деревня в Медвежьегорском районе республики Карелия